El término Angles o Les Angles  puede referirse a:

Angles, comuna francesa en Alpes de Alta Provenza.
Angles comuna francesa en Vendée.
Angles-sur-l'Anglin, comuna francesa en Vienne.
Les Angles, comuna francesa en Gard.
Les Angles, comuna francesa en Altos Pirineos.
Les Angles, comuna francesa en Pirineos Orientales.
Angles (2011), álbum de The Strokes.